Пятый Командный чемпионат Европы по международным шашкам 1978 года проводился с 20 по 28 мая в Тбилиси (СССР) Федерацией шашек СССР и FMJD (Всемирная федерация шашек). Участвовали семь команд европейских стран. Команда Нидерландов завоевала свой второй титул. На турнире дебютировали сборные Израиля и Югославии.

Результаты 
Турнир проводился по круговой системе. В каждой команде играли по 3 шашиста. За победу присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (4:1, 5:2, 6:0) также присваивалось 2 очка, за ничью (3:3) — 1 очко, за поражение 0 очков.

Ссылки 
 ЧЕ-1978 (мужчины) на сайте KNDB 

Международные спортивные соревнования в Тбилиси